De wereldkampioenschappen inlineskaten worden jaarlijks door de Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS) georganiseerd.

Historie 
In 1937 werd in Monza, Italië, het eerste officieuze wereldkampioenschap gehouden. In die tijd was het alleen voor mannen en reden de deelnemers nog alleen op de weg. In 1938 werd ook de piste, ook wel baan genoemd, geïntroduceerd. Door de Tweede Wereldoorlog vond het kampioenschap voor zo'n tien jaar niet plaats.

De vrouwen mochten in 1954 voor het eerst strijden om de wereldtitel, deze wereldkampioenschappen vonden plaats in Bari, Italië. Vanaf 1960 wordt inline-skaten over de wereld verspreid, dit zorgde ervoor dat in 1966 de eerste officiële wereldkampioenschappen rolschaatsen werd georganiseerd, dit was in Mar del Plata, Argentinië. Aan deze kampioenschappen namen de volgende twaalf landen deel: Italië, Duitsland, Engeland, Spanje, België, Nieuw-Zeeland, Japan, Verenigde Staten, Colombia, Brazilië, Argentinië en Uruguay.

In 1992 vond er een belangrijke verandering plaats met de introductie van de huidige inlineskate op enkele nummers van de WK. Na een overgangsperiode gebruikt niemand tegenwoordig nog de klassieke rolschaats, hoewel deze nog steeds gebruikt mag worden.
Eerst werd het wereldkampioenschap rolschaatsen afwisselend op de piste of de weg georganiseerd, maar sinds 1994 is het een volledig kampioenschap met zowel piste- als wegwedstrijden in hetzelfde jaar en land (vaak ook plaats). Eerder werd er in 1992 de marathon toegevoegd aan het programma.

Medailleklassement

Zie ook 
 Wereldbeker inline-skaten
 Inline-skaten op de Wereldspelen
 Europese kampioenschappen inline-skaten